18. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 19-22 listopada 1987 r. w niemieckim mieście - Essen. Mężczyźni i kobiety rywalizowali w siedmiu kategoriach wagowych i jednej otwartej.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com

Mistrzostwa świata w judo
1987 w sporcie
Judo w Niemczech
Essen